Ahl as-Sunna wa-l-Dschamāʿa (arabisch أهل السنة والجماعة „Leute der Sunna und der Gemeinschaft“) steht für:

 Ahl as-Sunna wa-l-Dschamāʿa, Glaubensgruppe der Sunniten im Islam, siehe Sunniten #Ahl as-Sunna wa-l-Dschamāʿa
 Ahlus Sunnah wal Jamaah, ehemalige islamistische Organisation in London